Кап, мала запремина течности
 Мождана кап, други назив за мождани удар
 Срчана кап, други назив за срчани удар